Massachusetts Bay – zatoka Oceanu Atlantyckiego, u wybrzeża Stanów Zjednoczonych, stanu Massachusetts
 Massachusetts Bay () – kolonia angielska (1630–1691)
 Massachusetts Bay () – kolonia (prowincja) angielska, następnie brytyjska (1692–1783)